Lesponne peut désigner :

 le village de Lesponne, sur la commune de Bagnères-de-Bigorre, dans le département des Hautes-Pyrénées (France) ;
 la vallée de Lesponne, une vallée des Pyrénées où se situe le village ;
 l'Adour de Lesponne, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent de l'Adour.